Il singolare del Hansol Korea Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Venus Williams era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marija Kirilenko ha battuto in finale 2–6, 6–1, 6–4,  Samantha Stosur.

Teste di serie

  Marija Kirilenko (campionessa)
  Shahar Peer  (quarti di finale)
  Kaia Kanepi (semifinali)
  Carla Suárez Navarro  (primo turno)

  Pauline Parmentier (quarti di finale)
  Marta Domachowska (primo turno)
  Marina Eraković (primo turno)
  Yung-jan Chan   (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hansol Korea Open 2008